

Persone 
 Moritz Hensoldt (1821-1903) – pioniere dell'ottica

Aziende 
 Hensoldt – azienda tedesca di elettronica difesa
 Hensoldt AG – azienda ottica tedesca fondata da Moritz Hensoldt